Pélagie peut faire référence à:

Prénom féminin

Étymologie 
Il est issu du mot grec πέλαγος, pélágos signifiant « la pleine mer » ou « le large ». Pélagie est le surnom de la déesse Vénus car elle est la fille du Ciel et de la Mer dont elle surgit nue de l'écume à la suite de la castration de son Père Uranus (Ouranos) par son fils Saturne (Cronos).

Variante 
On rencontre également Pélage.

Personnages célèbres 
 Sainte Pélagie, martyre à Tarse est une sainte qui a vécu au .
 Pélagie martyre à Antioche en 302. Jean Chrysostome lui consacre une homélie. Pour échapper aux soldats qui venaient l’arrêter lors de la grande persécution, cette jeune fille s’est jetée du haut d’un toit. 
Bibliographie : édition critique de l’homélie de Jean Chrysostome à paraître dans Jean Chrysostome, Panégyriques de martyrs, tome 2, introduction, texte critique et notes par N. Rambault, à paraître aux Sources Chrétiennes. 
Pélagie (vers 390 - ) est une princesse wisigothe, fille d'Alaric , femme du comte Boniface puis du Généralissime de l'Empire Romain, Aetius.
 Sainte Pélagie d'Antioche
 La mère de Saint-Arède /Yrieix..., en Gaule romanisée et germanisante.
L'épouse du marquis de Sade se prénommait Renée-Pélagie.

Date de fête 
Les Pélagie sont fêtées le 8 octobre en mémoire de sainte Pélagie la Pénitente.

Homonyme
 La pélagie (Pelagia noctiluca) est une espèce de méduse.
 Prison Sainte-Pélagie

Notes et références 

 
Prénom féminin
Prénom français